Bonaventura Tecchi (1896-1968) – scrittore e accademico italiano
 Rodolfo Tecchi (1955) – docente e rettore universitario argentino
 Scipione Tecchi (1854-1915) – cardinale italiano